Spoorlijn 275 (België), een Belgische spoorlijn die loopt van Veurne naar industrieterrein Lovaart
 Spoorlijn 275 (Tsjechië), een Tsjechische spoorlijn die loopt van Olomouc naar Drahanovice